Магнитого́рский мета́лл — общегородская газета Магнитогорска, выходящая с 1935. Тематика газеты — освещение событий в городе и за его пределами, аналитика и комментарии, обзор вопросов бизнеса и экономики, событий культурной и спортивной жизни.

Учредитель — ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат».
Главный редактор — Олег Фролов (с 2006).

Выходные данные 
Газета «Магнитогорский металл» зарегистрирована Региональной инспекцией по защите свободы печати и массовой информации (г. Екатеринбург), регистрационный № E-0370. Газета выпускается как в печатном, так и в электронном виде. Периодичность выхода — три раза в неделю по вторникам, четвергам и субботам. По вторникам и четвергам газета выходит на 8 страницах формата D2, а по субботам — в цвете, на 32 страницах формата A3. Тираж: 79000 экз. (январь 2007).

История газеты 
Первый номер газеты вышел 5 мая 1935. Первоначально газета являлась печатным органом металлургического комбината, с 2001 стала общегородским изданием.
В редакции «Магнитогорского металла» в разные годы работали такие известные писатели и поэты, как Б. Ручьёв, Л. Татьяничева, М. Люгарин, Н. Кондратковская, А. Лозневой, Р. Дышаленкова. Ветеран газеты, поэт А. Павлов, пришедший в «Магнитогорский металл» в начале 70-х годов, проработал здесь около 40 лет.

Газета «Магнитогорский металл» являлась организатором и основным участником Литературного конкурса имени К. М. Нефедьева, становилась организатором проведения Международного фестиваля поэзии в Магнитогорске (2002), ежегодных областных фестивалей прессы, соревнований по разным видам спорта. Под патронатом «Магнитогорского металла» издаются книжные серии «Литература Магнитки. Избранное» и «Литература Магнитки. Контекст». На протяжении последних лет газета неизменно становится лучшей корпоративной газетой металлургической отрасли страны, признается победителем ежегодного областного конкурса средств массовой информации в различных номинациях.

В 2006 году редакция газеты организовала Кубок «Металла» по шахматам, почетным гостем которого был знаменитый гроссмейстер, участник матчей за мировую шахматную корону Виктор Корчной.

Журналистами года в Магнитогорске, по итогам конкурса «Город и мы», проводимом Магнитогорским городским Собранием депутатов, в разные годы признаны журналисты редакции газеты «Магнитогорский металл» Юлия Счастливцева, Дмитрий Скляров, Владислав Рыбаченко, Алла Каньшина, Ольга Балабанова.

Главные редакторы 
 Я. Резник (1935—1955)
 Д. Гнилорыбов (1955—1958)
 Г. Рыбаков (1960—1962)
 П. Погудин (1962—1965)
 В. Щибря (1958—1960)
 В. Шураев (1965—1968)
 Ю. Левицкий (1968—1971)
 Ю. Чередниченко (1971—1990)
 А. Подольский (1990—1997)
 В. Рыбак (1997—1999)
 В. Рыбаченко (1999—2001, 2006)
 С. Рухмалёв (2001—2006)
 О. Фролов (с 2006)

Авторы 
В разные годы в «Магнитогорском металле» работали:

Ерофеев Александр

Скуридин Юрий Николаевич

Скуридин Михаил Юрьевич

 Аристов, Владислав Николаевич
 Баринова, Нина Андреевна
 Дышаленкова, Римма Андрияновна
 Заспич, Вера Юрьевна
 Котлухужин, Миндихан Абкадырович
 Курбангалеева Маргарита Равильевна
 Минуллина, Валентина Васильевна
 Павлов, Александр Борисович
 Погорельцев, Геннадий Алексеевич
 Рыбаченко Владислав Леонидович
 Скляров Дмитрий Викторович
 Счастливцева Юлия Анатольевна
 Трушникова, Татьяна Валентиновна
 Хандусь, Олег Анатольевич
 Шевченко, Евгения Юрьевна
 Якшин, Николай Васильевич
 Петренко Владимир Владимирович
 Коломиец Алексей Дмитриевич
 Бородавкин Виктор Александрович
 Надеин Иван Михайлович
 Кияненко Константин Сергеевич
 Ветштейн Леонид Михайлович

Памятные публикации 
 29 декабря 2006 предновогодний номер газеты впервые вышел в цвете. Начиная с сентября 2007 субботние номера газеты стали печататься в цвете на регулярной основе.

Награды 
 2000 — 1-е место в номинациях «Я очеркист» (за очерк Веры Заспич «Четыре альбома любви») и «Мы делаем новости» Областного фестиваля СМИ (Челябинск)
 2000 — лауреат всероссийской журналистской премии «Золотой гонг» в номинации «Новая жизнь старой газеты» (главный редактор В. Л. Рыбаченко)
 2004 — лучшая корпоративная газета металлургического комбината по итогам Всероссийского конкурса корпоративных СМИ, проводившегося в рамках международной выставки «Металл-экспо-2004»
 2005 — 1-е место в номинации «Мы делаем новости» Областного фестиваля СМИ (Челябинск)
 2006 — лауреат в номинации «Городская газета» 11-го Всероссийского фестиваля СМИ «Вся Россия-2006» (пос. Дагомыс)
 2007 — обладатель дипломов «Лучшая корпоративная газета» и «Лучшее освещение в СМИ хода реализации Национальной программы по улучшению демографической ситуации» по итогам IX Областного фестиваля СМИ (Магнитогорск)
 2008—2013 — лауреат ежегодной национальной премии «Тираж — рекорд года»
 2015, 2016 — лучшее издание металлургических комбинатов

Контактная информация 
Адрес редакции: 455038, г. Магнитогорск, пр. Ленина, 124/1.

Ссылки 
 Официальный сайт газеты «Магнитогорский металл»
 

Газеты Магнитогорска
Появились в 1935 году в России